Fredrik von Rosen kan syfta på två personer:
Fredrik von Rosen (1818–1892), Greve, riksdagsman, löjtnant. Far till den nedre.
Fredrik von Rosen (1849–1917), Greve, riksdagsman, överstekammarjunkare. Son till den övre.